Kattisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kattisaari (ö i Södra Birkaland), 
 Kattisaari (ö i Tammerfors), Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar